— девиз правления (нэнго) японского императора Камму с 782 по 806 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 19-й день 8-й луны 2-го года Тэнъо (по юлианскому календарю — 30 сентября 782 года);
 18-й день 5-й луны 25-го года Энряку (по юлианскому календарю — 8 июня 806 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 26-го цзюаня классического древнекитайского сочинения «Цюнь шу чжи яо» ():「民詠徳政、則延期過歴」.

События 

 782 год (1-й год Энряку) — ;
 782 год (6-я луна 1-го года Энряку) — садайдзин Фудзивара-но Уона был снят со своего поста и выслан в Кюсю. Некоторое время спустя император позволил ему вернуться в столицу, где он и умер. Одновременно Фудзивара-но Тамаро получил должность удайдзина. В течение того времени, когда должности садайдзина и удайдзина были незаняты, их обязанности взяли на себя главные советники (дайнагоны) и император Японии;
 783 год (3-я луна 3-го года Энряку) — удайдзин Фудзивара-но Тамаро умер в возрасте 62 лет;
 783 год (7-я луна 3-го года Энряку) — Фудзивара-но Корэкими стал новым удайдзином;
 784 год (3-й год Энряку) — перенос столицы из Хэйдзё-кё (современный город Нара) в Нагаокакё (совр. Нагаока);
 785 год (4-й год Энряку) — убийство Фудзивары Танэцугу во время строительства дворца в Нагаоке;
 788 год (7-й год Энряку) — основание монастыря Энряку-дзи монахом Сайтё;
 17 декабря 794 года (21-й день 10-го месяца 13-го года Энряку) — перенос столицы из Нагаокакё в Хэйан-кё (современный город Киото);
 796 год (15-й год Энряку) — введены в обращение новые медные монеты;
 797 год (16-й год Энряку) — завоевание сёгуном Саканоуэ-но Тамурамаро народов эдзо региона Тохоку. На завоёванных землях была построена крепость Исава и административный центр Тиндзюфу;
 797 год (16-й год Энряку) — завершено составление хроники «Сёку нихонги»;
 800-802 год (19-й — 21-й год Энряку) — извержение вулкана Фудзи;
 804 год (23-й год Энряку) — путешествие монахов Сайтё и Кукая в китайскую империю Тан;
 806 год (25-й год Энряку) — смерть императора Камму.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература